Зиятдинов — фамилия; имеет женскую форму Зиятдинова.
 Зиятдинов, Азат Шаймуллович (1939—2017) — советский и российский химик, доктор технических наук, профессор, вице-президент Академии наук Республики Татарстан.
 Зиятдинов, Фанил Газисович — генеральный директор АО «Купол».
 Зиятдинов, Рашид Агиляевич (род. 1958) — советский, узбекский и американский шахматист.